Il doppio del torneo di tennis Joplin Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Henry Adjei-Darko e Lesley Joseph che hanno battuto in finale Benjamin Becker e Simon Greul 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Harel Levy /  André Sá (quarti di finale)
 Jeff Morrison /  Dušan Vemić (primo turno)

 Harsh Mankad /  Jeremy Wurtzman (primo turno)
 Andreas Beck /  Lars Übel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2006